Sequoia steht für:

 Sequoia (Gattung), eine Gattung der Mammutbäume
 Sequoia-Nationalpark in Kalifornien
 Sequoia National Forest, Nationalforst in Kalifornien
 Sequoia (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Sequoia Capital, US-amerikanische Risikokapitalgesellschaft
 Sequoia Adventure, eine Achterbahn im italienischen Gardaland, siehe Screaming Squirrel
 Sequoia – Herrin der Wildnis, US-amerikanischer Spielfilm von Chester M. Franklin (1934)
 Sequoia (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Andy Landen
 IBM Sequoia, ein Supercomputer von IBM im Lawrence Livermore National Laboratory
 Magix Sequoia, eine Software für den Audioschnitt, Post-Production und Mastering, siehe Samplitude#Geschichte
 Toyota Sequoia, ein SUV von Toyota
 (1103) Sequoia, ein Asteroid

Sequoia ist der Familienname folgender Personen:
 Kieran Sequoia (* 1986), kanadische Schauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Sequoyah